Platyphyllis leucosyrma är en fjärilsart som beskrevs av Edward Meyrick 1932. Platyphyllis leucosyrma ingår i släktet Platyphyllis och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
leucosyrma